

Geografia
Rand – villaggio dell'Inghilterra nel Lincolnshire
Rand – CDP degli Stati Uniti in Virginia Occidentale

Persone
Austin Loomer Rand – zoologo canadese
Ayn Rand – scrittrice, filosofa e sceneggiatrice russo-statunitense 
Mary Rand – ex lunghista, multiplista e velocista britannica
Paul Rand – designer statunitense
Rebecca Rand Kirshner – sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense
Sally Rand – attrice e ballerina statunitense
Terry Rand – cestista statunitense

Altro
Edificio Rand – grattacielo di Buffalo, nello stato di New York, Stati Uniti d'America
Janice Rand – personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek
Rand – cratere sulla superficie di Venere
Rand – valuta monetaria del Sudafrica
RAND Corporation – think tank statunitense